Blount County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Blount County (Alabama)
 Blount County (Tennessee)